Alekseï Viktorovitch Tertychny - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'ailier. Son fils Nikita et son frère Sergueï ont également joué en professionnel.

Carrière de joueur 
En 1995, il commence sa carrière avec le Traktor Tcheliabinsk dans la Superliga. Après avoir porté les couleurs du Ak Bars Kazan, il décroche la Coupe Spengler 2005 et la Superliga 2007 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Trophées et honneurs personnels 
Superliga
 2005 : nommé joueur ayant le meilleur esprit sportif avec Nikolaï Siomine.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || ||
|-
| 1995-1996|| Traktor Tcheliabinsk || Superliga || 42|| 6|| 3|| 9|| 29|| || || || ||
|-
| 1996-1997|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 41|| 8|| 6|| 14|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 45|| 16|| 6|| 22|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1998-1999|| Traktor Tcheliabinsk 2|| Vyschaïa Liga || 22|| 14|| 3|| 17|| 4|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 41|| 10|| 4|| 14|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 36|| 9|| 5|| 14|| 4|| 17|| 2|| 1|| 3|| 8
|-
| 2000-2001|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 37|| 11|| 8|| 19|| 2|| 4|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2001-2002|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 45|| 8|| 7|| 15|| 12|| 11|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2002-2003|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 29|| 8|| 3|| 11|| 4|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 36|| 3|| 6|| 9|| 14|| 11|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2004-2005|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 58|| 18|| 12|| 30|| 10|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2005-2006|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 43|| 9|| 6|| 15|| 8|| 10|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 2006-2007|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 49|| 5|| 7|| 12|| 26|| 13|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 2007-2008 || Avangard Omsk|| Superliga|| 50|| 8|| 9|| 17|| 41|| 4|| 3|| 0|| 3|| 2
|-
| rowspan=2|2008-2009||CSKA Moscou|| KHL|| 21|| 3|| 5|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Sibir Novossibirsk|| KHL|| 32|| 5|| 10|| 15|| 33|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| HK MVD|| KHL|| 56|| 8|| 14|| 22|| 14|| 18|| 2|| 2|| 4|| 10
|-
| 2010-2011 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 36|| 4|| 5|| 9|| 14|| -|| -|| -|| -|| -

Références 

Naissance en mars 1977
Joueur russe de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du HK MVD
Attaquant de hockey sur glace